Тахсы — топоним в России якутского происхождения.

Красноярский край 
 Тахсы — озеро, координаты 71°21’с. ш. 97°40’в. д..

Магаданская область 
 Тахсы — река, координаты 62°50’с. ш. 148°32’в. д..

Республика Саха (Якутия) 
 Тахсы — река, координаты 64°25’с. ш. 147°01’в. д..
 Тахсы — озеро, координаты 68°42’с. ш. 153°14’в. д..
 Тахсы — река, координаты 68°58’с. ш. 142°17’в. д..
 Тахсы — озеро, координаты 68°50’с. ш. 157°08’в. д..

Примечания